Морги — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Морги — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Морги — упразднённая деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Морги — хутор в Гольшанском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.
 Морги — хутор в Кольчунском сельсовете Ошмянского района Гродненской области.
 Морги — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Морги — упразднённая деревня в Мядельском районе Минской области.
 Морги — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Морги — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

См. также 
 Морг (значения)